Bankgesetz bezeichnet

 in Deutschland:
 das Bankgesetz vom 14. März 1875 (RGBl. 1875, S. 177–198) 
 das Bankgesetz vom 30. August 1924 (RGBl. II 1924, S. 235–246)
 in der Schweiz:
 das Bundesgesetz über die Banken und Sparkassen
 in Liechtenstein:
 das Gesetz vom 21. Oktober 1992 über die Banken und Wertpapierfirmen 

Siehe auch:
 Bankwesengesetz
 Kreditwesengesetz
 Bankrecht